U23 herrernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt fredag den 27. september 2019.

Nils Eekhoff var førstemand over målstregen, men blev senere diskvalificeret, og Samuele Battistella blev udråbt til verdensmester.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Andreas Stokbro
 Andreas Kron
 Mikkel Bjerg
 Mathias Norsgaard Jørgensen
 Morten Hulgaard
 Jacob Hindsgaul Madsen

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Linjeløb (U23 herrer)